L'acide nitrilotriacétique est parfois appelé « NTA ».
Le code AITA de l'aéroport de Natadola, aux îles Fidji, est « NTA ».
La nécrose tubulaire aiguë
Le Nouveau théâtre d'Angers
Les Nouveaux territoires de l'art
Nigerian Television Authority, groupe audiovisuel public au Nigéria.